Cerkev svetega Križa je ime več cerkva:

 Bazilika sv. Križa, Firence

 Cerkev sv. Križa, Črenšovci
 Cerkev sv. Križa, Dednja vas
 Cerkev sv. Križa, Dravograd
 Cerkev sv. Križa, Iška vas
 Cerkev sv. Križa, Jablana
 Cerkev sv. Križa, Križna Gora
 Cerkev Sv. Križa, Križ pri Sežani
 Cerkev sv. Križa, Marezige
 Cerkev sv. Križa, Podlož
 Cerkev sv. Križa, Retje
 Cerkev Povišanja sv. Križa, Jurjevica
 Cerkev Povišanja sv. Križa, Vrhpolje
 Cerkev sv. Križa, Stehanja vas